В основу даного списку покладено список творів з тематико-бібліографічного покажчика Юргенсона творів П. І. Чайковського (1840—1893).

Список творів за жанрами 

 TH — система нумерації творів, запропонована американським музикознавцем А. Познанським і британським бібліографом Б. Ленгстона
 Op. — opus, номер твору

Сценічна музика

опери

балети

Оркестрова музика

Музика до театральних п'єс

Сюїти для оркестру

Інші оркестрові твори

Сюїти

Увертюри і інші оркестрові твори

Концерти і концертні п'єси

Вокальна і хорова музика

Кантати

Хорова музика

Романси

Вокальні ансамблі

Камерна музика

Фортепіанна музика

Твори для фортепіано

Перекладення для фортепіано

Твори для фортепіано в 4 руки

Перекладення для двох фортепіано

Примітки